Haus der Europäischen Geschichte
Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Bonn 
Haus der Geschichte Baden-Württemberg, Stuttgart 
Haus der Bayerischen Geschichte
Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalen
Haus der Geschichte des Ruhrgebiets, Bochum
Haus der Geschichte Wittenberg 
Haus der Geschichte Darmstadt
Haus der Geschichte Österreich
Haus der Geschichte Niederösterreich